

Uralkodók

Makedónia 
 I. Alexandrosz makedón király (i. e. 498 – 454)
 II. Alexandrosz makedón király (i. e. 370 – 368)
 III. Alexandrosz makedón király (i. e. 356 – 323), közismert nevén Nagy Sándor
 IV. Alexandrosz makedón király (i. e. 323 – 310), Nagy Sándor fia

Szeleukida Birodalom 
 I. Alexandrosz szeleukida uralkodó (Alexandrosz Balasz)
 II. Alexandrosz szeleukida uralkodó (Alexandrosz Zabinasz)

Bizánci Birodalom 
 III. Alexandrosz bizánci császár (I. és II. Alexandrosz nem volt, a „Harmadik” jelzőt, azért kapta, mert apjának, I. Beszileiosznak a harmadik fia volt.)

Egyéb uralkodók 

 Alexandrosz Jannaiosz, hasmóneus fejedelem
 Alexandrosz, Parisz trójai királyfinak, a görög mitológia alakjának másik neve
 Alexandrosz Héliosz, VII. Kleopátra és Marcus Antonius fia

Irodalmárok 
 Alexandrosz Aitólosz, költő
 Aphrodisziaszi Alexandrosz, filozófus, Arisztotelész-kommentátor
 Alexandrosz (Kr. u. 2. század) gnosztikus író
 Alexandrosz (Kr. u. 5. század) ókeresztény író, a szíriai Hierapolisz püspöke 
 Alexandrosz (2. század második fele) görög szónok

Szentek